Die zweite Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series II) startete am 16. April 2007 und endete am 2. November 2008.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gingen zwölf Rennen ein: jeweils der Boston-, der London-, der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon in den Jahren 2007 und 2008 sowie die Marathons der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 in Osaka und der Olympischen Spiele 2008 in Peking.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal vier Ergebnisse gewertet wurden:

 25 für einen Sieg
 15 für einen zweiten Platz
 10 für einen dritten Platz
 5 für einen vierten Platz
 1 für einen fünften Platz

Das Preisgeld von 500.000 US-Dollar für den besten Mann ging an den Kenianer Martin Kiptoo Lel. Bei den Frauen gab es einen Gleichstand zwischen der Deutschen Irina Mikitenko und der Äthiopierin Gete Wami. Da im Direktvergleich jede die andere einmal geschlagen hatte, musste das Votum der Renndirektoren entscheiden, die einstimmig Mikitenko zur Siegerin der Serie erklärten und ihr das Preisgeld von 500.000 $ zusprachen. Bei dieser Entscheidung zogen sie in Betracht, dass Mikitenko weniger Rennen für ihre Punkte benötigt hatte und der Durchschnitt ihrer Zeiten besser war.

Endstand

Männer

Frauen 

Da die erstplatzierten Mikitenko und Wami die gleiche Punktzahl aufwiesen und im Direktvergleich jede die andere einmal geschlagen hatte, musste das Votum der WMM-Renndirektoren entscheiden, die einstimmig Mikitenko zur Siegerin der Serie erklärten.

Weblinks 
 Martin Lel and Irina Mikitenko Win Second World Marathon Majors Series Championships, Meldung auf der WMM-Website, 2. November 2008

2007/08
Leichtathletikveranstaltung 2007
Leichtathletikveranstaltung 2008